Фи́гнер — фамилия. Известные носители:

 Фигнер, Александр Самойлович (1787—1813) — полковник русской армии, отличившийся в войне 1812 года, создатель партизанского (диверсионного) отряда.
 Фигнер, Медея Ивановна (1860—1952) — русская певица (меццо-сопрано), вторая жена Фигнера Н. Н.
Члены одной семьи Фигнер:
 Фигнер, Вера Николаевна (1852—1942) — русская революционерка, член Исполнительного комитета партии «Народная воля», сестра.
 Фигнер, Евгения Николаевна (1858—1931) — русская революционерка, народница, член партии «Народная воля», сестра.
 Фигнер, Лидия Николаевна (1853—1920) — русская революционерка, народница, сестра.
 Фигнер, Николай Николаевич (1857—1918) — русский оперный певец (тенор), брат.
 Фигнер, Ольга Николаевна (1862—1919) — русская революционерка, народница, сестра.
 Фигнер, Пётр Николаевич (1855—1916) — русский горный инженер, руководитель горных и металлургических предприятий России, брат.